Blue Room peut faire référence à:

 La Blue Room, pièce de la Maison-Blanche
 Blue Room, chanson du groupe The Orb